Sigersted ist der Familienname folgender Personen:
 Mads Sigersted (* 1972), dänischer Basketballtrainer und -spieler

Sigersted ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Sigersted Sogn, Kirchspielsgemeinde auf der Insel Sjælland im südlichen Dänemark